Nobs ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Nobs (1936–2013), Schweizer Mitbegründer und langjähriger Leiter des Montreux Jazz Festival
 Edgar Nobs (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Ernst Nobs (1886–1957), Schweizer Politiker
 Heidi Baader-Nobs (* 1940), Schweizer Komponistin
 Jakob Nobs (1883–1986), Schweizer Unternehmer
 Kurt Nobs (* 1935), Schweizer Eishockeyspieler
 Marianne Nobs, Schweizer Ringkampfrichterin
 Olivia Nobs (* 1982) Schweizer Snowboarderin

Siehe auch:
 Nobbs
 NOPs